UEFA Liga prvaka 2011./12. bila je 57. sezona najznačajnijeg europskog klupskog nogometnog natjecanja, UEFA Lige prvaka. Ovo je treće izdanje u najnovijem formatu iz 2009., a jubilarno dvadeseto izdanje otkako se zove Liga prvaka. Ova je sezona nastavila s praksom da se postave dodatna dva pomoćna suca iza gol-linije, što je sapočeto u prošloj sezoni. Branitelj naslova, španjolska Barcelona, ispala je u polufinalu od kasnijeg prvaka Chelseaja. 

Finale je igrano na Allianz Areni u Münchenu, iako je ime zbog sponzora promijenjeno u "Fußball-Arena München" za vrijeme finala. Pobjednik je londonska momčad Chelsea FC, pobijedivši Bayern München na njihovom domaćem terenu ukupnim rezultatom 5:4 nakon jedanaesteraca, 19. svibnja 2012.

Momčadi u natjecanju
U sezoni 2011./2012. ukupno je sudjelovalo 76 momčadi iz 52 UEFA-ina saveza (Lihtenštajn nema domaću ligu). Klubovi su razmješteni prema UEFA koefcijentima države iz koje dolaze.

Branitelj prvaka iz Lige prvaka 2010./11. imao je sigurno mjesto u natjecanju po skupinama, bez obzira na položaj u domaćoj ligi. Međutim, momčad Barcelone je izborila nastup u skupinama osvojivši La Ligu 2010./11., tako da nije bilo razmještanja klubova.

UEFA rejting 2010. odlučivao je dodjelu mjesta za Ligu prvaka 2011./12. Neki se položaji nogometnih saveza mogu izmijeniti ovisno uspjehu u europskim natjecanjima.

Broj klubova po UEFA-inom rangu:
 Države ranga od 1 do 3 imaju 4 kluba
 Države ranga od 4 do 6 imaju 3 kluba
 Države ranga od 7 do 15 imaju 2 kluba
 Države ranga od 16 do 53 imaju 1 klub (bez Lihtenštajna)

Kvalifikacije

Prvo pretkolo
Ždrijeb prvog i drugog pretkola kvalifikacija održan je 20. lipnja 2011. u Nyonu, Švicarska. Prve su utakmice igrane 28. lipnja 2011., a uzvrati 5. i 6. srpnja.

|}

Drugo pretkolo
Prve utakmice odigrane su 12. i 13. srpnja, dok su uzvrati igrani 19. i 20. srpnja 2011.

|}

Treće pretkolo
Ždrijeb utakmica trećeg pretkola održan je u Nyonu, 15. srpnja 2011. Prve utakmice odigrane su 26. i 27. srpnja, a uzvrati 2. i 3. kolovoza 2011. Poraženi u ovoj fazi natjecanja ispadaju u razigravanje za Europsku ligu 2011./12.

|-
!colspan="6"|Natjecanje za prvake

|-
!colspan="6"|Natjecanje za neprvake

|}

Razigravanje
Ždrijeb razigravanja za skupine Lige prvaka održan je 5. kolovoza 2011. u Nyonu. Prve su utakimce odigrane 16. i 17. kolovoza, dok su uzvrati igrani 23. i 24. kolovoza 2011.

Razigravanje se igra u dva odjela: jedan je namijenjen prvacima domaćih liga, dok je drugi namijenjen za ostale, odnosno momčadi koje nisu osvojile domaću ligu prošle sezone. Poražene momčadi iz ovog kruga natjecanja ispadaju u natjecanje po skupinama UEFA Europske lige 2011./12.

|-
!colspan="6"|Natjecanje za prvake

{{TwoLegResult|Maccabi Haifa||3:3 (1:4p)|'Genk||2:1|1:2 (pr.)}}

|-
!colspan="6"|Natjecanje za neprvake

|}

Natjecanje po skupinama
Natjecanje po skupinama se sastoji od 32 ekipe, postavljene prema UEFA-inim klupskim koefcijenatima,Nositelji u Ligi prvaka 2011./12., Bert Kassies i ždrijebane u osam skupina po 4 momčadi. Klubovi iz istih država ne mogu biti ždrijebani u istim skupinama. Ždrijeb je održan 25. kolovoza 2011. u Monaku.

U svakoj skupini, momčadi igraju jedni protiv drugih, svak jednu utakmicu kod kuće i jednu u gostima. Datumi utakmica bili su 13. – 14. rujna, 27. – 28. rujna, 18. – 19. listopada, 1. – 2. studenog, 22. – 23. studenog, i 6. – 7. prosinca 2011. Pobjednici skupina, kao i drugoplasirani prošli su dalje u osminu finala, dok treći u skupinama odlaze u drugi dio natjecanja Europske lige 2011./12.

Manchester City, Napoli, Trabzonspor, Viktoria Plzeň i Oţelul Galaţi su ovu sezonu debitirali u završnicama Lige prvaka. Trabzonspor je zamijenio turskog prvaka Fenerbahçea zbog skandala o namiještanju utakmica u turskoj ligi.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Drugi dio natjecanja
U drugom dijelu Lige prvaka 2011./12., takozvanoj nokaut fazi'', momčadi igraju po dvije utakmice jedni protiv drugih, kuči i u gostima, jedino je finale iznimka. Ždrijeb prvog 'nokaut' kruga, osimne finala, održan je 16. prosinca 2011. Ždrijebovi ostalih krugova natjecanja, održali su se 16. ožujka 2012.

Osmina finala
U ždrijebu za osminu finala, osam pobjednika skupina su nositelji, a drugoplasirani su nenositelji. Nositelji je uvijek domaćin uzvratne utakmice. Momčadi iz iste skupine ili države ne mogu biti ždrijebane zajedno. Prve su se utakmice odigrale 14., 15., 21. i 22. veljače, a uzvrati 6., 7., 13. i 14. ožujka 2012.

|}

Četvrtfinale
Četvrtfinalni je ždrijeb posljednji u sezoni Lige prvaka, i određuje parove ostalih krugova natjecanja. U ždrijebu nema nositelja, a momčadi iz istog saveza ovaj put mogu igrati zajedno. Prve su utakmice četvrfinala igrane 27. i 28. ožujka 2012., dok su se uzvrati odigrali 3. i 4. travnja.

|}

Polufinale
Prve su se polufinalne utakmice odigrale 17. i 18. travnja, a uzvrati 24. i 25. travnja 2012.

|}

Finale

Finale sezone 2011./12. igralo se 19. svibnja 2012. na njemačkoj Allianz Areni u Münchenu, domaćem stadionu Bayern Münchena i 1860 Münchena. Pred više od 66 tisuća gledatelja, susreli su se domaći Bayern München i londonski Chelsea. Nakon prvih 120 minuta, susret je završio rezultatom 1:1. Boljim izvođenjem jedanaesteraca, pobijedio je Chelsea i osvojio prvu europsku krunu.

Statistika
Najbolji strijelci i asistenti završnice Lige prvaka 2011./12.; dakle, ne uključujući kvalifikacije i razigravanje.

Najbolji strijelci

Izvor:

Najbolji asistenti

Izvor:

Vidi još
 UEFA Europska liga 2011./12.
 FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2012.

Izvori

Vanjske poveznice

2011-12